Pierre Moerlen's Gong (ou somente PM's Gong) foi uma banda de rock progressivo e jazz bastante diferente da primeira incarnação do Gong, a banda de space rock e rock psicadélico liderada por Daevid Allen. É notável pelo vasto uso de percussão, incluindo instrumentos como marimba, xilofone e vibrafone inseridos em um contexto de rock e jazz, tornando o som bastante distinto.

História 

Após diversas mudanças na formação do Gong em meados da década de 1970, incluindo a saída dos fundadores da banda Daevid Allen e Gilli Smyth, o baterista do Gong Pierre Moerlen viu-se na tarefa de produzir dois álbuns em seu contrato com a gravadora Virgin.

Moerlen reformulou a banda adicionando seu irmão Benoit na percussão, o baixista norte-americano Hansford Rowe e diversos guitarristas em ritmo rotativo, incluindo grandes nomes como Allan Holdsworth, Mike Oldfield, o ex-Rolling Stone Mick Taylor e Bon Lozaga.

Gravaram dois álbuns, Gazeuse! (chamado Expresso nos Estados Unidos) em 1977 e Expresso II no ano seguinte. Após o fim do contrato com a gravadora, Moerlen alterou o nome do grupo para Pierre Moerlen's Gong, presumidamente para distanciar essa nova fase da banda em relação as anteriores. No início de 1979 o grupo lançou Downwind, que possuía um som mais pop rock e apresentava vocais de Moerlen e a participação de Steve Winwood. No final do mesmo ano lançaram Time is the Key, que levou a banda ainda mais fundo no pop rock. O álbum ao vivo PM's Gong Live foi lançado em 1980, seguido no mesmo ano pelo álbum de estúdio Leave It Open. Após esse ponto a nova incarnação do Gong esteve fora de atividade até 1986, om o lançamento de Breakthrough. Acabaram terminando a banda logo após o lançamento do álbum.

Lozaga, Rowe e Benoit Moerlen reuniram-se para formar o Gongzilla no início da década de 1990, lançando quatro álbuns, que representam uma continuação do jazz fusion dos Gong original e da incarnação de Moerlen.

Pierre Moerlen faleceu inesperadamente em 3 de maio de 2005, por causas naturais. É dito que ele estava reconsiderando a ideia de voltar à ativa no Gongzilla e reformar o Pierre Moerlen's Gong.

Ver também 

 Gong

Gong Global Family
Bandas de rock progressivo
Bandas do Reino Unido
Bandas de jazz fusion